Йо́зеф До́стал (; 3 марта 1993, Прага) — чешский гребец-байдарочник, выступает за сборную Чехии начиная с 2012 года. Серебряный (2016) и трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр (2012, 2016 и 2020), четырёхкратный чемпион мира, четырёхкратный чемпион Европы, победитель многих регат национального и международного значения.

Биография 
Йозеф Достал родился 3 марта 1993 года в Праге. Активно заниматься греблей начал с раннего детства, проходил подготовку в столичном спортивном клубе «Дукла». Является многократным чемпионом мира и Европы среди юниоров и в категории до 23 лет.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добился в 2012 году, когда попал в основной состав чешской национальной сборной и побывал на чемпионате Европы в хорватском Загребе, откуда привёз награду серебряного достоинства, выигранную в зачёте одиночных байдарок на дистанции 500 метров. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Лондоне — в составе четырёхместного экипажа, куда также вошли гребцы Даниэль Гавел, Ян Штерба и Лукаш Трефил, на тысяче метрах занял третье место и завоевал тем самым бронзовую олимпийскую медаль (в финале его обошли только экипажи из Австралии и Венгрии).

После лондонской Олимпиады Достал остался в основном составе гребной команды Чехии и продолжил принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 2013 году он отправился представлять страну на чемпионате Европы в португальском городе Монтемор-у-Велью, где одержал победу в четвёрках на тысяче метрах и стал бронзовым призёром в одиночках на тысяче метрах. Кроме того, в этом сезоне в километровой гонке четырёхместных экипажей выиграл серебряную медаль на чемпионате мира в немецком Дуйсбурге. Год спустя в той же дисциплине был лучшим на европейском первенстве в Бранденбурге, а на первенстве мира в Москве дважды поднимался на верхнюю ступень пьедестала почёта: был лучшим на километре в одиночках и четвёрках. Ещё через год на чемпионате Европы в Рачице на тысяче метрах получил золото среди четвёрок, тогда как на чемпионате мира в Милане стал серебряным призёром в километровой дисциплине одиночек и бронзовым призёром в километровой дисциплине четырёхместных экипажей.

На летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Достал и его партнеры Даниэль Гавел, Ян Штерба и Лукаш Трефил повторили свое достижение 4-х летней давности, снова став бронзовыми призерами Олимпийских игр.

После Олимпиады в Рио Достал заявил об уходе из четверки, решив сосредоточиться на индивидуальных дистанциях. Ему удалось стать двукратный чемпионом Европы (2017 и 2018) и чемпионом мира (2018) на дистанции 500 метров. В 2018 году Достал объявил о возобновлении выступлений в составе байдарки-четверки, где его заменяли Якуб Шпицар и Радек Шлоуф. На чемпионате мира 2019 года в венгерском Сегеде Достал выступил успешно, завоевав олимпийские путёвки в двух видах: байдарке-одиночке и байдарке-двойке с Радеком Шлоуфом.

Личная жизнь 
Родителями Достала являются известные в Чехии люди: мать - певица Ева Эмингерова-Досталова, отец - гребец и скульптор Томаш Босамбо, который проектировал дизайн его новой квартиры. Йозеф Достал встречался с пляжной волейболисткой Дианой Золнерчиковой. Его нынешняя подруга также спортсменка, участница зимних Олимпийских игр 2018, горнолыжница Катержина Паулатова.

Примечания

Ссылки 
 
 Йозеф Достал — медали на крупнейших международных соревнованиях
 Списки чемпионов и призёров по гребле на байдарках и каноэ (1936—2007)

Гребцы на байдарках и каноэ Чехии
Чемпионы мира по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионы Европы по гребле на байдарках и каноэ
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2012 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2016 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года